NGC 3690 est une paire de galaxies en interaction située dans la constellation de la Grande Ourse. NGC 3690 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1790. Plusieurs sources identifient de façon erronée IC 694 à NGC 3690. Par exemple, IC 3694 et NGC 3690 partagent la même désignation VV 118, alors que ce sont deux galaxies distinctes.

La paire de galaxies de NGC 3690 est formée de PGC 35326 (NGC 3690A) au sud-ouest et de PGC 35321 (NGC 3690B) au nord-est. Si différentes, les données de NGC 3690A viennent en premier dans l'encadré de droite. La vitesse de NGC 3690A par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . Celle de NGC 3690B est égale à  pour une distance de Hubble de .

NGC 3690 a été utilisée par Gérard de Vaucouleurs comme une galaxie de type morphologique Pec dans son atlas des galaxies. NGC 3690A est une galaxie spirale de type magellanique (SBm? pec) et NGC 3960B est galaxie irrégulière également de type magellanique (IBm pec).

La classe de luminosité de ces deux galaxies est V et elles renferment des régions d'hydrogène ionisé. NGC 3690B est une radiogalaxie à spectre continu (Flat-Spectrum Radio Source).

ARP 299, ARP 296 et IC 694 
Dans son atlas des galaxies particulières, Halton Arp désigne ARP 296 comme étant les galaxies NGC 3690 et IC 694 ce qui est manifestement une erreur, car la description qu'il donne de cette entrée est celle de la galaxie PGC 35345 située au nord-est de NGC 3690 (« long filament attaché au bras spiral »). De plus, la photo employée montre bien une seule galaxie spirale.

La description qu'il donne de ARP 299 (« nœuds internes brillants ») correspond aux nombreux nœuds brillants visibles dans la galaxie NGC 3690. Mais, est-ce que la galaxie qu'il désigne comme étant IC 964 correspond à la galaxie PGC 35325 situé au nord de NGC 3690. Comme il existe une certaine confusion sur l'identification d'IC 964 que plusieurs assimilent à une partie de NGC 3690, ce n'est pas certain.

Un autre fait montre bien la confusion qui règne au sujet d'IC 964. Selon Abraham Mahtessian, NGC 3690 et IC 694 forment également une paire de galaxies. Mais, comme la galaxie IC 964 est à presque 40 millions d'années-lumière plus éloignée que NGC 3960 (180 Mal et 142 Mal), il s'agit d'une paire purement optique. L'étude de Mahtessian porte sur des paires physiques de galaxies. Il se pourrait donc que la paire de Mahtessian soit formée de NGC 3690A (PGC 35326 à l'ouest) et de NGC 3690B (PGC 35321).

La mauvaise identification d'IC 694 est d'ailleurs fort bien illustrée sur le site « Anne's Astronomy News ». IC 694 est identifié à PGC 35326.

Supernovas dans NGC 3690 
Six supernovas ont été découvertes dans NGC 3690 depuis 1992 : 2010P, 2010O, 2005U, 1998T, 1993G et 1992bu. Notons qu'aucune supernova n'a été observée dans IC 694 comme écrit dans le l'article anglais  de Wikipédia , un autre exemple de la confusion qui règne au sujet de l'identification d'IC 694.

SN 2010O et SN 2010P 
Ces deux supernovas se sont produites dans NGC 3690 et non IC 694. Une image publiée sur le site de Rochester Astonomy indique la localisation de ces deux supernovas.

La supernova 2010O a été découverte le  par Jack Newton et Tim Puckett, deux astronomes amateurs américains. Cette supernova était de type Ib.

La supernova 2010P a été découverte le  par S. Mattila et E. Kankare. Les observations dans plusieurs domaines de longueur d'onde par les découvreurs de SN 2010P et leurs collègues suggèrent que cette supernova était de type IIb, mais on n'a pas pu établir de façon certaine de quel type elle était.

SN 2005U 
Cette supernova s'est également produite dans NGC 3690 et non dans IC 694. Elle a été découverte le  par le programme « Nuclear Supernova Search » de l'Imperial College London. 2005U était de type IIb.

SN 1999D 
Cette supernova a été découverte le  par le projet BAO Supernova Survey du NAOC (Observatoires astronomiques nationaux de l'Académie des sciences de Chine. Cette supernova était de type II.

SN 1998T 
Cette supernova a aussi été découverte par le projet BAO Supernova Survey, le . Elle était de type type Ib.

SN 1993G 
Cette supernova a été découverte le  par Treffers, Filippenko, Leibundgut et Mike Richmond du Rochester Institute of Technology. Cette supernova était de type II.

SN 1992bu 
Cette supernova découverte le  par D. Van Buren, T. Jarrett, S. Terebey, et C. Beichman du California Institute of Technology ainsi que M. Shure et C. Kaminski de l'Université d'Hawaï (NASA Infrared Telescope Facility, Institute for Astronomy). SN 1992bu était de type inconnu.

1990al 
Le site « Anne's Astonomy News » rapportent que cette supernova s'est produite dans IC 694, ce qui est inexact. Les coordonnées de cette supernova sont  et  soit dans la constellation de la Lyre, très loin de NGC 3690 et d'IC 694.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 3690 sur le site du professeur C. Seligman

3690
Constellation de la Grande Ourse
Galaxie spirale
Galaxie irrégulière
Galaxie en interaction
Radiogalaxie
Objet de l'atlas Arp
Objet céleste découvert en 1790
Objet céleste découvert par William Herschel